Pejmān () ist ein persischer männlicher Vorname und bedeutet „niedergeschlagen“, „mit gebrochenem Herzen“, „deprimiert“.

Bekannte Namensträger 
 Pejman Akbarzadeh (* 1980), iranischer Musiker, Journalist, Wissenschaftler und Radio-Produzent

Männlicher Vorname
Persischer Personenname